Op zondag 21 mei 1995 werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en de Senaat). Door de vierde staatshervorming in 1993 was België formeel een federale staat geworden met deelstaatparlementen; om het aantal mandatarissen te beperken werd het aantal Kamerzetels teruggebracht van 212 tot 150 en het aantal rechtstreeks verkozen senatoren van 70 tot 40. Tegelijk werd het dubbelmandaat afgeschaft: men kon niet langer tegelijk in het federale en een deelstaatparlement zetelen, zodat het federale parlement een unieke samenstelling kreeg.

Uitslag 

Aantal geldige stemmen: 6.072.051

Partijen die minder dan 0,1% van de stemmen behaalden zijn niet opgenomen in de lijst.

Aantal geldige stemmen: 5.992.325

Zie ook
 Regeringsformatie België 1995
 Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1995-1999)
 Samenstelling Belgische Senaat 1995-1999

Belgische verkiezingen in 1995
1995